Poike steht für:

 Poike (Osterinsel), eine Halbinsel der Osterinsel 

Poike ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Poike (* 1961), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor

Siehe auch:
 Peuke